Боли́вар () — штат на юго-востоке Венесуэлы.

Площадь 238 000 км². Население  человек (2015). Индейцы составляют 3,99 % населения штата. Коренные народы составляют большинство населения только в муниципалитете Гран-Сабана (59,90 %), которые переимущественно относятся к этносу пемон (арекуна, камаракото, таурепан) — 59,17 %.

Административный центр — город Сьюдад-Боливар (). 

Является самым большим штатом Венесуэлы по площади

Муниципалитеты 
Штат Боливар делится на 11 муниципалитетов, которые в сумме состоят из 44 районов (parroquias).

Примечания